Natten kan syfta på:

 Natten (film) – film från 1961 i regi av Michelangelo Antonioni
 Natten (musikalbum) – musikalbum från 1971 av Vildkaktus
 Natten (Oxenstierna) - dikt av Johan Gabriel Oxenstierna

Se även 
 Natt (olika betydelser)